Chiche ! est la soixante-quatrième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 2003.

Univers

Synopsis 
Le Docteur Hondegger a enfin trouvé l'antidote au rajeunissement de Renaud, mais celui-ci s'accompagne d'une foule d'effets secondaires, notamment l'invisibilité... C'est alors que Renaud remarque une petite fille qui fuit à perdre haleine à travers la campagne. Les ennuis recommencent...

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Notes et références

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 2003
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 2003